Schekow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Schekow (* 1942), bulgarisch-deutscher Komponist
 Nikola Schekow (1865–1949), bulgarischer Offizier, Kriegsminister, Oberbefehlshaber der bulgarischen Armee im Ersten Weltkrieg
 Petar Schekow (1944–2023), bulgarischer Fußballspieler